Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 942 dans le monde.

 Route nationale 942 en Belgique
 Route régionale 942 en Finlande
  dans certains départements, en France